Inner Islands ist der Name folgender Inselgruppen:

 Inner Islands (Torres Strait), Inselregion in Queensland, Australien
 Inner Islands, Inselgruppe der Seychellen, siehe Seychellen #Inner Islands

Siehe auch:
 Inner Island